Droga krajowa nr 37 (Czechy)
 Droga krajowa nr 37 (Polska)
 Droga krajowa nr 37 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A37